L'hôtel de France et d'Angleterre peut se référer à :

 un édifice, partiellement inscrit monument historique, à Fontainebleau, dans le département de Seine-et-Marne, en France
 un édifice, à Salies-de-Béarn, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, en France